Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Bûcherons :

Rue des Bûcherons à Bruxelles

Rue des Bûcherons à Hirsingue
 Rue des Bûcherons à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne)
 Avenue des Bûcherons à Soorts-Hossegor

Bûcherons Rue